La NCAA Division I 2009 si è svolta dal 3 al 19 dicembre 2009: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie statunitensi e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la terza consecutiva, alla .

Squadre partecipanti

Fase regionale a Gainesville, FL

Premi individuali

Fase regionale a Palo Alto, CA

Premi individuali

Fase regionale a Minneapolis, MN

Premi individuali

Fase regionale ad Omaha, NE

Premi individuali

Final Four – St. Pete Times Forum, Tampa, FL

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
NCAA Division I (pallavolo femminile)